Treća hrvatska vaterpolska liga je predstavljala treći rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva u sezoni 1997., te je bila podijeljena u dvije grupe - Jug i Sjever.

Ljestvice i rezultati

Jug

Sjever

Poveznice 
 Prva hrvatska vaterpolska liga 1996./97.
 2. HVL 1997.
 4. HVL 1997.

Izvori 
 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini , Mlini, 2001.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1997/1998, Zagreb, 1997.

1997